Park Jimin è un nome di persona e può riferirsi a:

Musica 
 Park Ji-min (1995), cantante sudcoreano membro dei BTS
 Park Ji-min (1997), cantante sudcoreana membro delle 15&

Sport 
 Park Ji-min (1994)
 Park Ji-min (2000)

Televisione 
 Park Ji-min – conduttore televisivo sudcoreano